Марья́новка () — село в Врадиевском районе Николаевской области Украины.

Основано в 1892 году. Население по переписи 2001 года составляло 103 человека. Почтовый индекс — 56312. Телефонный код — 5135. Занимает площадь 0,335 км².

Местный совет 
56312, Николаевская обл., Врадиевский р-н, с. Доброжановка, ул. Ленина, 2а

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Марьяновка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Врадиевского района